Żywkowo (Ermland-Mazurië)
 Żywkowo (Podlachië)